Aenus bezeichnet:

 eine österreichische Auszeichnung, siehe Aenus-Preis
 den lateinischen Namen des Inn, einem Nebenfluss der Donau
 den lateinischen Namen einer Stadt in Thrakien, heute Enez in der Türkei
 Titularerzbistum Aenus